Road to Hell lautet der Titel folgender Filme:

 Road to Hell (2008), ein US-amerikanischer Film von Albert Pyun
 Road to Hell (2016), ein spanischer Western von Víctor Matellano
 Road to Hell (2017), eine chinesisch-amerikanische Produktion von Henry Luk

Road to Hell bezeichnet:

 Road to Hell – Von Rache getrieben, den alternativen Titel des Films Rivalen (1990)
 The Road to Hell, ein Album von Chris Rhea aus dem Jahr 1989